Lagertheorie steht für:

 Lagertheorie (Politik), Theorie zur Analyse des Parteiensystems
 Zwei-Lager-Theorie, die Aufteilung der Welt während des Kalten Krieges